Qeqertatsiaq bezeichnet:
 Qeqertatsiaq (Insel, Ammassalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeqertatsiaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertatsiaq (Insel, bei Saarloq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertatsiaq (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland